James Jones peut faire référence à : 
 James Cellan Jones (1931-2019), un réalisateur, producteur et scénariste britannique ;
 James Kimbrough Jones (1839-1908), un homme politique américain ;
 James Jones (1921-1977), un écrivain américain ;
 James Earl Jones (né en 1931), un acteur américain ;
 James Logan Jones (né en 1943), un général américain des Marines, ancien conseiller à la sécurité nationale du président Barack Obama ;
 James Jones (né en 1980), un joueur américain de basketball ;
 James Jones (né en 1984), un joueur américain de football américain ;
 James Jones (né en 1988), un joueur américain de baseball ;
  (né en 1961), un joueur de football américain, running back.